Isigai bezeichnet:
 Isigai (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Isigai (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland